Здесь приведён список родов плезиозавров, отряда вымерших морских пресмыкающихся, живших с триасового и меловой периоды. В качестве источника информации выступает сайт Paleobiology Database.

Список родов

См. также 
Список динозавров
Список ихтиозавров
 Список мозазавров
 Список птерозавров
 Хронология исследований плезиозавров

Списки:Палеонтология
Списки пресмыкающихся
Списки:Эволюция